Никола́й Алексе́евич Соколо́в (,  — , ) — советский  и . Работал в Киевском театре русской драмы им. Леси Украинки и Киевском театре оперетты. Народный артист УССР (1960).

Биография 
Родился 23 ноября 1906 в Смоленске.

Учился на актерском отделе Первой ленинградской художественной студии.

Работал в театрах Ленинграда, Вологды, Новосибирска («Красный факел»).

В 1931—1954, 1957—1967 гг. работал в Киевском театре русской драмы им. Леси Украинки, на сцене которого осуществил ряд спектаклей украинского и зарубежного классического репертуара. О его работе в этом театре с большим уважением упоминается в воспоминаниях М. Резниковича.

В 1958 и в 1966 работал в Киевском театре оперетты.

В 1963 возглавил ПЕРВЫЙ русский  курс актерского мастерства в институте  И. К. Карпенко-Карого, который покинул в 1964 году из-за слабого состава учеников.

Руководство курсом было передано артисту Украинского русского театра - Николай Николаевичу Рушковскому.

Жил в Киеве на вул. Пушкинской, 19, впоследствии в доме на Шота Руставели, 26.

Умер в Киеве .

Театральные роли 
 Кимбаев («Страх» А. Афиногенова)
 Вайонен («Оптимистическая трагедия» В. Вишневского)

Постановки 
 «Юность Поле Вихревой» (по роману Л. Леонова «Русский лес»)
 «Песнь о черноморцах» Б. Лавренёва
 «В пуще» Леси Украинки (впервые на русской сцене)
 «Каменный хозяин» Леси Украинки
 «Киевская тетрадь» В. Собко
 «Дон Карлос» Ф. Шиллера
 «Такая любовь» П. Когоута
 «Иркутская история» А. Арбузова
 «Нас где-то ждут» А. Арбузова
 «Океан» и «Между ливнями» А. Штейна

Примечания

Ссылка 
 Соколов Микола Олексійович // Митці України: Енциклопедичний довідник / Упор.: М. Г. Лабінський, В. С. Мурза. За ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1992. — С. 542. — ISBN 5-88500-042-5.
 Соколов Микола Олексійович // М. Г. Лабінський. За ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. — С. 552. — ISBN 5-88500-071-9.
 [leksika.com.ua/11840410/ure/sokolov Соколов Микола Олексійович]leksika.com.ua
 Николай Соколов / М. Ю. РезниковичФакты и комментарии, 04.12.1999

Персоналии:Киевский русский драматический театр имени Леси Украинки